Мен — фригійське божество Місяця

Топонім

Мен — штат, адміністративна одиниця Сполучених Штатів Америки
 Мен — місто, штат Нью-Йорк
 Мен — місто в окрузі Автаґемі, штат Вісконсин
 Мен — селище в окрузі Марафон, штат Вісконсин

Мен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Мен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Мен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор

Інше
 Мен — острів в Ірландському морі, приблизно рівновіддалений від Англії, Шотландії та Ірландії
 Мен — затока Атлантичного океану на східному узбережжі Північної Америки

Див. також 
 Мейн (значення)